Schellekens ist der Familienname der folgenden Personen:
 Anne Schellekens (* 1986), niederländische Ruderin
 Martin Schellekens (1563–1624), Jesuit und Kontroverstheologe der Gegenreformation, siehe Martin Becanus